Ryszard Stefan Koperski (1895–1987) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, zastępca szefa Komunikacji Sztabu Głównego
 Ryszard Koperski (1926–2004) – polski rolnik, poseł na Sejm PRL VIII kadencji

Przypisy